Prijović (en , prononcé ) est un nom de famille d'origine serbe. Les personnes notables avec le nom de famille incluent :

 Aleksandar Prijović (né en 1990), footballeur serbe.
  (née en 1992), joueuse de handball serbe.

Patronyme slave
Patronyme serbe